Сен-Назер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Сен-Назер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Сен-Назер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Лагуна Сен-Назер — лиман на крайньому півдні Франції.